Marignac (Charente-Maritime)
 Marignac (Haute-Garonne)
 Marignac (Tarn-et-Garonne)
ook:
Marignac-en-Diois,  Drôme
Marignac-Lasclares,  Haute-Garonne
Marignac-Laspeyres,  Haute-Garonne